Strijp (Eindhoven), een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Eindhoven
 Strijp (Laarbeek), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Laarbeek
 Strijp (Rijswijk), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Rijswijk